Даурен Турсагулов (  — казахстанский футболист, игрок в мини-футбол, нападающий сборной Казахстана и алматинского «Кайрата».

Биография 
Родился 16 января 1996 года в городе Аягуз (город), Восточно-Казахстанской области. В школьном возрасте тренеровался в спортивной школе по футболу города Аягуз. 

Во время учебы в Алматинском колледже энергетики и электронных технологи начал играть за команду по мини-футболу "Энергоколледж". 

В 2018 году стал серебренным призером Чемпионата мира по мини-футболу среди студентов. Выступал в составе мини-футбольной команды Сайран из Астаны

В 2020 году перешёл в «Кайрат». В сезоне 2020/21 стал чемпионом страны, обладателем Кубка Казахстана.

Игрок национальной сборной Казахстана по футзалу. В 2021 году занял четвертое место на Чемпионате мира по мини-футболу.

Образование 
Окончил Алматинский колледже энергетики и электроники.

Примечания

Ссылки 
 Страница игрока на сайте Федерации футбола Казахстана
 Страница игрока Чемпионата Европы по мини-футболу
 Профиль спортсмена Даурена Турсагулова

Игроки в мини-футбол Казахстана
Игроки МФК «Кайрат»